Dohndorf ist der Name folgender Orte:
 Dohndorf (Köthen), Ortsteil von Köthen (Anhalt) in Sachsen-Anhalt 

Dohndorf ist der Familienname folgender Personen:
 Rüdiger Dohndorf (* 1950), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch: 
 Dondorf,
 Tondorf (Begriffsklärung)
 Thondorf